

Presentación previa 
Nicholas Monroe y Aisam-ul-Haq Qureshi eran ellos defensores del título, Aisam-ul-Haq Qureshi decidió no participar este año.

Marcus Daniell y Marcelo Demoliner ganaron el título tras derrotar en la final Oliver Marach y Fabrice Martin.

Cabeza de serie

  Oliver Marach /  Fabrice Martin (Finalistas)
  Brian Baker /  Nicholas Monroe (Primera ronda)

<ol start=3>
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop ''(Primera ronda)
  Santiago González /  Michael Venus ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Irving Tennis Classic 2017